NRG, Adamski-dal 
NRG, Duck Sauce-dal
NRG, K-pop-együttes
NRG, a Nero cég fájlformátuma